Никола́й Никола́евич Бара́нов:
 Баранов, Николай Николаевич (род. 1960) — советский гребец на байдарках, трёхкратный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1983).
 Баранов, Николай Николаевич (1935—2006) — советский архитектор, автор проекта гостиницы «Прибалтийская». Сын архитектора Н. В. Баранова (1909—1989).